Ондирис — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Ондирис — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Ондирис — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Ондирис — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ондирис — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Ондирис — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Ондирис — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Ондирис — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Ондирис — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.